Petrești ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Rumänien:
 Petrești (Alba) (Petersdorf), Stadtteil von Sebeș, Kreis Alba
 Petrești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Petrești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Petrești (Cluj), Teil der Gemeinde Mintiu Gherlii, Kreis Cluj
 Petrești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Petrești (Corbii Mari), Teil der Gemeinde Corbii Mari, Kreis Dâmbovița
 Petrești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Petrești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Petrești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Petrești (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Petrești (Satu Mare) (Petrifeld), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Petrești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 in der Republik Moldau:
 Petrești (Moldau), Gemeinde im Rajon Ungheni

Siehe auch Petreștii.